Улица Соколиной Горы — название улиц в районе Соколиная Гора Москвы:

 Третья улица Соколиной Горы
 Пятая улица Соколиной Горы
 Восьмая улица Соколиной Горы
 Девятая улица Соколиной Горы
 Десятая улица Соколиной Горы

Улицы 1-я, 2-я, 4-я, 6-я и 7-я были упразднены.